Die 1. HNL 2003/04 (durch Sponsoring auch Prva HNL Ožujsko) war die 13. Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 24. Juli 2003 und endete am 15. Mai 2004.

Titelverteidiger war NK Dinamo Zagreb.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde.

Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Meister- bzw. Abstiegsrunde übernommen. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Vorrunde

Tabelle 

für Meisterschaft, UEFA-Plätze, Relegation und Abstieg: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegationsspiel 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2003/04 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 2003/04  bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04